1988 Голяма награда на Португалия е 8-о за Голямата награда на Португалия и тринадесети кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 20 септември 1988 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 

Голяма награда на Португалия